Bulići (Ozalj), Kroatië
 Bulići (Srpska), Bosnië en Herzegovina